Лисьё — деревня в бывшей Кулейской волости (ныне в Круппской) Печорского района Псковской области.

Расположена на полуострове на западном побережье Псковского озера. Неподалёку есть ещё ряд деревень: к северу, на острове — Коломцы, к югу, на острове — Будовиж.

Население 
Численность населения деревни составляет 115 жителей по состоянию на 2000 год.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Печорского района